UNAA steht für:

 den Flughafen Abakan
 United Nations Association of Australia

UNAA